Уоффорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уоффорд, Уильям (1824—1884) — американский генерал, участник мексиканской войны и гражданской войны.
 Уоффорд, Харрис (1926—2019) — американский политик (Демократическая партия), сенатор США в 1991—1995 гг.
 Уоффорд, Хлоя Арделия (более известна под псевдонимом Тони Моррисон; 1931—2019) — американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе.